El término calentador puede hacer referencia a: 

 Calentador de agua, dispositivo termodinámico que utiliza energía para elevar la temperatura del agua.
 Calentador solar, aparato que utiliza el calor del sol para calentar alguna substancia. 
 Calentador de cama, utensilio para calentar la cama.
 Calentador, prenda para calentar las piernas.